Pribina – fondatore del principato di Nitra
 Pribina – ban di Croazia
 10293 Pribina – asteroide della fascia principale